Offspring (film uit 1996)
 Offspring (film uit 2009)
 The Offspring, Amerikaanse punkrockband
 The Offspring (album), debuutalbum van deze band